Krawez ist der Familienname folgender Personen:
 Artem Krawez (* 1989), ukrainischer Fußballspieler
 Inessa Krawez (* 1966), ukrainische Leichtathletin
 Michail Grigorjewitsch Krawez (* 1963), russischer Eishockeyspieler
 Natallja Krawez-Kulesch (* 1978), weißrussische Marathonläuferin
 Wolodymyr Krawez (1930–2011), ukrainischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
Kravets, Kravitz, Kravetz